Gåssjön (Gåssjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåssjön, Närke, sjö i Degerfors kommun,  (69,3 ha)
Gåssjö-Långsjön, Långsjön sjö i Härjedalens kommun,  (28,3 ha)
Gåssjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (10,3 ha)
Gåssjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (18 ha)
Norr-Gåssjön, sjö i Sollefteå kommun,  (9,95 ha)
Sör-Gåssjön, sjö i Sollefteå kommun,  (15,8 ha)
Gåssjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (7,83 ha)
Gåssjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (11,3 ha)

Se även
Gåsasjön
Hanhijärvi
Gåsträsket
Gåsevatten
Gåstjärn
Gåsgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn